Il ritorno dello Jedi (Return of the Jedi) – film del 1983
 Il ritorno dello Jedi (Return of the Jedi) – album colonna sonora del 1983
 Il ritorno dello Jedi (Return of the Jedi) – romanzo del 1983 di James Kahn
 Il ritorno dello Jedi (Return of the Jedi) – fumetto del 1983 della Marvel Comics

Videogiochi
 Return of the Jedi: Death Star Battle – videogioco del 1983 per Atari e Spectrum
 Return of the Jedi – videogioco del 1984 per sala giochi e home computer
 Super Star Wars: Return of the Jedi – videogioco del 1994 per consolle